AM Tour это мировой концертный тур, британской инди-рок группы Arctic Monkeys, в поддержку своего пятого студийного альбома AM.

Сет-лист 
22 мая 2013 — 1 июня 2013
 «Do I Wanna Know?»
 «R U Mine?»
 «Dancing Shoes»
 «Brianstorm»
 «Brick by Brick»
 «Don't Sit Down 'Cause I've Moved Your Chair»
 «Evil Twin»
 «Old Yellow Bricks»
 «The Hellcat Spangled Shalalala»
 «Crying Lightning»
 «Pretty Visitors»
 «Do Me a Favour»
 «Cornerstone»
 «She’s Thunderstorms»
 «The View from the Afternoon»
 «Fake Tales of San Francisco»
 «I Bet You Look Good on the Dancefloor»
 «That’s Where You’re Wrong»
На бис
 «Suck It and See»
 «Fluorescent Adolescent»
 «505»

Примечание
 24 мая 2013, «The Hellcat Spangled Shalalala» и «That’s Where You’re Wrong» не были исполнены.
 Во время концертов 26 и 28 мая, группа исполнила «That’s Where You’re Wrong» сразу после «Old Yellow Bricks», закончив сет «Suck It and See» и сыграв «The Hellcat Spangled Shalalala» на бис.
 29 и 31 мая, группа сменила порядок композиций, теперь шоу начиналось с «Do I Wanna Know?», «Brianstorm», «Dancing Shoes», «Don’t Sit Down 'Cause I’ve Moved Your Chair», «Brick by Brick», «Fake Tales of San Francisco» и «Evil Twin». Затем, после «Cornerstone», Arctic Monkeys исполнили «Suck It and See», «The View from the Afternoon», «When the Sun Goes Down», «I Bet You Look Good on the Dancefloor» и «R U Mine?». А композиции «That’s Where You’re Wrong», «Fluorescent Adolescent» и «505» были исполнены на бис.
 1 июня, группа исполнила набор состоящий из тринадцати композиций: «Do I Wanna Know?», «Brianstorm», «Dancing Shoes», «Don’t Sit Down 'Cause I’ve Moved Your Chair», «Brick by Brick», «Fake Tales of San Francisco», «Evil Twin», «The Hellcat Spangled Shalalala», «Crying Lightning», «Fluorescent Adolescent», «Suck It and See», «I Bet You Look Good on the Dancefloor» и «R U Mine?».

14 июня 2013 — 18 июля 2013
 «Do I Wanna Know?»
 «Brianstorm»
 «Dancing Shoes»
 «Don't Sit Down 'Cause I've Moved Your Chair»
 «Teddy Picker»
 «Crying Lightning»
 «Brick by Brick»
 «Fake Tales of San Francisco»
 «She’s Thunderstorms»
 «Old Yellow Bricks»
 «Pretty Visitors»
 «I Bet You Look Good on the Dancefloor»
 «Do Me a Favour»
 «R U Mine?»
 «Mad Sounds»
 «Fluorescent Adolescent»
 «A Certain Romance»
На бис
 «Cornerstone»
 «Mardy Bum»
 «When the Sun Goes Down»
 «505»

Примечание
 Начиная с 14 июня, сетл-лист стал следующим: «Do I Wanna Know?», «Brianstorm», «Dancing Shoes», «Teddy Picker», «Don’t Sit Down 'Cause I’ve Moved Your Chair», «Fake Tales of San Francisco», «The View from the Afternoon», «Old Yellow Bricks», «Suck It and See», «Crying Lightning», «Pretty Visitors», «Do Me a Favour», «Cornerstone», «She’s Thunderstorms», «Mad Sounds», «R U Mine?», «I Bet You Look Good on the Dancefloor», «When the Sun Goes Down», «Fluorescent Adolescent» и «505».
 16 июня 2013, Arctic Monkeys не исполнили «Brick by Brick», и сыграли «The View from the Afternoon» вместо «She’s Thunderstorms». Композиция «Don’t Sit Down 'Cause I’ve Moved Your Chair» была исполнена после «Crying Lightning» и после окончания сета, «Do Me a Favour», «Cornerstone», «Suck It and See», «Mad Sounds», «R U Mine?», «When the Sun Goes Down», с «Fluorescent Adolescent» и «505» были исполнены на бис.
 Во время концертов 21 и 22 июня, композиция «Fake Tales of San Francisco» не была исполнена. «She’s Thunderstorms» прозвучала раньше «Brick by Brick».
 23 июня, песня «Fake Tales of San Francisco» не была исполнена.
 Во время концерта на московском «субботнике» 6 июля, после «Do Me a Favour» группа исполнила «Evil Twin», «Fluorescent Adolescent» и «R U Mine?» закончив основной сет. «Mad Sounds» и «A Certain Romance» не были исполнены.
 10 июля во время концерта Rock in Roma, группа исполнила «Evil Twin» после «Fake Tales of San Francisco». «Do Me a Favour», «Fluorescent Adolescent» и «R U Mine?» были спеты в конце сета. Композиция «505» была исполнена вместе с Майлзам Кейном.
 Во время концертов в Ферраре (11 июля), Визене (13 июля), и Каркассоне (15 июля), Arctic Monkeys исполнили «Evil Twin» вместо «Fake Tales of San Francisco». Композиция «She’s Thunderstorms» была исполнена после «Old Yellow Bricks», главный сет закончился песнями «Do Me a Favour», «Suck It and See», «Fluorescent Adolescent» и «R U Mine?».
 16 и 18 июля, группа исполнила «Evil Twin» вместо «Fake Tales of San Francisco». Композиция «She’s Thunderstorms» была исполнена после «Old Yellow Bricks» главный сет закончился песнями «Do Me a Favour», «Cornerstone», «Suck It and See», «Fluorescent Adolescent», «R U Mine?». На бис, Arctic Monkeys сыграли «Mad Sounds», «When the Sun Goes Down» и «505».

30 января 2014 — 15 февраля 2014
 «Do I Wanna Know?»
 «Brianstorm»
 «Dancing Shoes»
 «Evil Twin»
 «Snap Out of It»
 «Crying Lightning»
 «Don't Sit Down 'Cause I've Moved Your Chair»
 «Fireside»
 «Reckless Serenade»
 «Why'd You Only Call Me When You're High?»
 «Arabella»
 «Pretty Visitors»
 «I Bet You Look Good on the Dancefloor»
 «Suck It And See»
 «Knee Socks»
 «Fluorescent Adolescent»
 «505»
На бис
 «Cornerstone»
 «One for the Road»
 «R U Mine?»

Даты концертов 
Согласно официальному графику гастролей группы, концерты прошли в следующей последовательности.

Участники тура

Arctic Monkeys 
 Алекс Тёрнер  — вокал, соло- и ритм-гитара, двенадцатиструнная гитара при исполнении песни «Do I Wanna Know?»
 Джейми Кук — соло- и ритм-гитара
 Мэтт Хелдерс — ударные, бэк-вокал, сольный вокал при исполнении «Brick by Brick»
 Ник О’Мэлли — бас-гитара, бэк-вокал, сольный вокал при исполнении «Knee Socks»

Дополнительные музыканты 
 Томас Роули — клавишные, бэк-вокал, соло- и ритм-гитара, тромбон

Гости 
 Билл Райдер-Джонс — соло-гитара при исполнении «Fireside», клавишные при исполнении «No. 1 Party Anthem»
 Майлз Кейн — соло-гитара при исполнении «505»
 Джош Хомме — бэк-вокал при исполнении «Knee Socks»

Примечания 

Arctic Monkeys
Концертные туры 2013 года
Концертные туры 2014 года